USS Fiske war der Name zweier Schiffe der US-Navy

 USS Fiske (DE-143), Zerstörer der Edsall-Klasse, Stapellauf 1943, versenkt 1944
 USS Fiske (DD-842), Zerstörer der Gearing-Klasse, Stapellauf 1945, 1981 Verkauf in die Türkei als TCG Piyalepasa (D350) Abbruch 1999